Salvatore puede referirse a:
 Salvatore, nombre masculino
 Salvatore (álbum), disco debut de Barbazul